Spadella är ett släkte av pilmaskar som beskrevs av Langerhans 1880. Spadella ingår i familjen Spadellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Spadella